WCI steht für:
 Warcraft: Orcs & Humans, der 1. Teil einer bekannten Computerspielserie
 Warner Communications, Inc., ein internationales Medienunternehmen mit zahlreichen Geschäftsfeldern, später umbenannt in Time Warner
 White Consolidated Industries, ein US-amerikanischer Haushaltsgerätehersteller

WCI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Ciechanowski in der Woiwodschaft Masowien

wci steht für:
 Waci (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprache Ewe, Sprache des Volkes der Watchi

Abkürzung